Acacia acuminata subsp. acuminata é uma espécie de leguminosa do gênero Acacia, pertencente à família Fabaceae. É nativa do oeste da Austrália.

Referências 

acuminata